Sing Along to Songs You Don't Know è il quinto album discografico del gruppo islandese múm.

Tracce

Collegamenti esterni